La lectura puede referirse a:

 La lectura, cuadro del pintor francés Édouard Manet.
 La lectura, cuadro del pintor español Pablo Picasso.
 La Lectura, revista literaria española.
 La Lecture, periódico literario francés